Das Damendoppel der Australian Open 1997 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Chanda Rubin und Arantxa Sánchez-Vicario. Das Finale gewannen Martina Hingis und Natallja Swerawa in zwei Sätzen gegen Lindsay Davenport und Lisa Raymond.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1997